LAl-Ahli SC Jeddah (, ‘Club Nacional Esportiu Saudita’) és un club saudita de futbol de la ciutat de Jeddah. Al-Ahly significa «Nacional.»

Història 
El club Al-Ahli va ser fundat el 1355 aC el 1937 per quatre joves, situat al cor de la ciutat dels somnis, Gidda. És el far esportiu més gran de la seva ubicació estratègica al carrer principal del príncep Muhammad bin Abdulaziz ( Tahlia) carrer. La idea d’establir-se es va basar en diversos estudiants de l'escola Al Falah. L'escola més antiga de la ciutat de Gidda va ser l’inici del llançament d’Al-Ahli en horitzons i progressos més amplis per conduir gradualment al passat i presentar un nom gegant i pioner i un ambaixador d’èxit a la terra esportiva en molts jocs.

Al-Ahli Club és un gran i important nom del mapa esportiu a l’Aràbia Saudita. És el primer a guanyar l'escut del Campionat de la Lliga Saudita del 1968. També té el rècord del Campionat de la Copa del Rei de Saudi amb 13 títols. primer campió de la Copa del Príncep hereu saudita i ha obtingut molts èxits en altres campionats de futbol, com la Copa El Príncep ha aconseguit Al-Ahli tres vegades, la Copa de Clubs Àrabs una vegada, el Campionat de Clubs del Golf tres vegades, la Copa de Clubs de Campions a Al-Masif tres vegades, el Campionat Internacional d’Amistat dues vegades, la Western Region Cup deu vegades, el Jeddah City League Championship dues vegades i el Makkah Region Cup Championship una vegada.

Al-Ahli gaudeix de grans moments històrics, ja que va jugar contra la selecció brasilera a Gidda el 1978 després d’aconseguir i recollir els campionats de lliga i copa com a primer club esportiu saudita a aconseguir-ho. , Ajax dels Països Baixos i Barcelona d'Espanya, amb nombrosos noms d'entrenament importants, com ara (Didi Les dues estrelles internacionals (Johan Cruyff, Diego Maradona) també van lluir la samarreta en diversos partits internacionals.

En altres esports, Al-Ahli ha aconseguit un gran nombre de campionats a nivell local, continental i regional i ha superat més de 1000 campionats.

La culminació d’aquest èxit és el Custodi de les Dues Santes Mesquites, el rei Abdullah bin Abdul Aziz, que Déu tingui pietat d’ell, l’ambaixador de la nació el divendres 7/10/1430 AH corresponent al 3 de juliol de 2009 dC.

El seu príncep Alteza Reial Khalid bin Abdullah bin Abdulaziz, president dels membres honoraris i honoraris del club al llarg de la seva història, va rebre el lideratge del club liderat per Abdulaziz Al-Anqari i els jugadors del club en un dia històric que no s’oblidarà a general. Especialment per Al-Ahli com el màxim honor aconseguit pel club Al-Ahly en la seva història, després que va aconseguir un èxit únic el mateix any el 2008, quan l'equip va guanyar quatre campionats estrangers. copa de golf. El primer equip de futbol i voleibol també va guanyar la Copa de Golf.

El famós exentrenador brasiler Tele Santana va entrenar Al-Ahly del 1983 al 1985 i va guanyar tres títols, un d'ells la Lliga del 1984, el segon la Copa del Rei el 1983 i l'última Copa dels Clubs del Golf. Al-Ahli ha jugat divuit finals de la Copa del Rei, guanyant tretze i perdent només cinc.

Del 2014 al 2016, sota la direcció de l'entrenador suís Christian Gross, l'equip va guanyar quatre títols amb ell. Copa del Príncep de la Corona saudita 2014-15, Lliga professional saudita 2015-16 i Copa del Rei 2016. Al-Ahli va guanyar totes les competicions principals en què va participar, excepte la Lliga de Campions de l'AFC (en aquesta competició van perdre dues finals, la de 1985- Campionat asiàtic de clubs del 1986 i Lliga de Campions de l’AFC 2012, també són el primer club saudita a jugar la final asiàtica i Al-Ahly és un dels quatre clubs més grans de l’Aràbia Saudita juntament amb Al-Hilal, Al-Nasser i Al -Mahali rival Al-Ittihad.

Palmarès 

 Lliga saudita de futbol:
 1969 (antiga lliga)
 1978, 1984, 2016

 Copa del Rei saudita de futbol:
 1962, 1965, 1969, 1970, 1971, 1973, 1977, 1978, 1979, 1983, 2011, 2012, 2016

 Copa del Príncep de la Corona saudita de futbol:
 1957, 1970, 1998, 2002, 2006–07, 2014–15

 Copa Federació saudita de futbol:
 2001, 2002, 2007, 2012, 2013

 Supercopa saudita de futbol:
 2016

 Copa aràbiga de futbol:
 2003

 Copa del Golf de futbol:
 1985, 2002, 2008

Ambaixador dels clubs saudites 
Al-Ahli ha aconseguit 32 campionats estrangers en tots els esports, que es divideixen en la Copa de Clubs Asiàtics, la Copa Àrab de Clubs i la Copa de Clubs del Golf. Al-Ahli Club és l’únic club que ha aconseguit 4 campionats estrangers en un any. un èxit històric que no s’ha trencat fins ara.

Jugadors destacats 
  Roberto Acuña
  Ibrahim Said
  Mohamed Barakat
  Bouchaib El Moubarki
  Mamadou Diallo
  Khaled Badra
  Haykel Gmamdia
  Hassan Turki Attiya
  Malek Mouath

Referències 

Clubs de futbol saudites